

Film i literatura 
 Eldorado – książka dla dzieci autorstwa Marka Probosza
 Eldorado – film z 2012
 Eldorado – szwajcarsko - niemiecki film z 2018

Muzyka 
 Eldorado – amerykańskie studio nagraniowe w Burbank, Los Angeles
 Eldorado – album muzyczny Neila Younga
 Eldorado – A Symphony by the Electric Light Orchestra – album muzyczny zespołu Electric Light Orchestra
 „Eldorado” – singel Sanah i Darii Zawiałow

Kultura fizyczna 
 Eldorado – basen kąpielowy w Ostrawie w Czechach

Geografia

Oceania 
 Eldorado – miasto w stanie Wiktoria, w Australii

Ameryka Południowa 
 Eldorado – miasto w prowincji Misiones w Argentynie
 Eldorado – departament (jednostka administracyjna) w Argentynie

Stany Zjednoczone 
 Miejscowości
 Eldorado – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Eldorado – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester
 Eldorado – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Eldorado – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jackson
 Eldorado – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Schleicher
 Eldorado – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Gminy
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Montgomery
 Eldorado (ang. Eldorado Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Eldorado (ang. Eldorado Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac

Zobacz też 

 El Dorado